Хитч () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1932—2004) — британский дипломат, посол Великобритании на Мальте (1988—1991).
  (род. 1970) — британский художник и автор комиксов, номинант на премию Айснера лучшему художнику карандашом или тушью (2003).
 Хитч, Грэм — британский психолог.
 Хитч, Клайв (1931—2008) — австралийский хоккеист.
 Хитч, Кристофер (род. 1988) — филиппинский регбист, чемпион Игр Юго-Восточной Азии по регби-7 (2015).
  (1929—2012) — американский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Миннеаполис Лейкерс» (1952, 1953).
  (1856—1913) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в сражении у Роркс-Дрифта (1879).
  (1910—1995) — американский экономист, президент Калифорнийского университета (1967—1975).

См. также 
 «Правила съёма: Метод Хитча» (2005) — американский фильм.
  (2005) — роман Джанетт Инголд.
  (2016) — музыкальный альбом рок-группы The Joy Formidable.